Sucharda ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Sucharda junior (1843–1911), tschechischer Bildhauer
 Antonín Sucharda senior (1812–1886), tschechischer Bildhauer
 Bohumil Sucharda (1914–2009), tschechoslowakischer Finanzminister
 Edward Sucharda (1891–1947), polnischer Chemiker 
 Stanislav Sucharda (1866–1916), tschechischer Bildhauer und Medailleur
 Věroslav Sucharda (* 1976), tschechischer Basketballspieler
 Vojtěch Sucharda (1884–1968), tschechischer Bildhauer und Restaurator